Kutzleben steht für:

 Kutzleben, eine Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Kutzleben (Adelsgeschlecht), thüringisch-schwarzburgisch-hohnsteinisches Uradelsgeschlecht

Kutzleben ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Kutzleben (1805–1892), Rittergutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Ludwig von Kutzleben (1803–1875), Rittergutsbesitzer, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung